Национальная лига 2020/21 (официальное название — Vanarama National League) — шестой сезон Национальной лиги под её текущим названием, 17-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 42-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (Северная и Южная Национальные лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

Национальная лига

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Национальную лигу 
Вышли из Северной Национальной лиги
 Кингс-Линн Таун
 Олтрингем

Вышли из Южной Национальной лиги
 Уилдстон
 Уэймут

Выбыли из Лиги 2
 Маклсфилд Таун

Покинули Национальную лигу 
Вышли в Лигу 2
 Барроу
 Харрогит Таун

Выбыли в Северную Национальную лигу
 Файлд
 Чорли

Выбыли в Южную Национальную лигу
 Эббсфлит Юнайтед

Турнирная таблица Национальной лиги

Северная Национальная лига 
18 февраля 2021 года лига была приостановлена, оставшиеся матчи было решено не проводить.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Северную Национальную лигу 
Выбыли из Национальной лиги
 Файлд
 Чорли

Покинули Северную Национальную лигу 
Вышли в Национальную лигу
 Кингс-Линн Таун
 Олтрингем

Турнирная таблица Северной Национальной лиги

Южная Национальная лига 
18 февраля 2021 года лига была приостановлена, оставшиеся матчи было решено не проводить.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышли в Южную Национальную лигу 
Выбыли из Национальной лиги
 Эббсфлит Юнайтед

Покинули Южную Национальную лигу 
Вышли в Национальную лигу
 Уилдстон
 Уэймут

Турнирная таблица Южной Национальной лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

5
2020